ISO 3166-2:JP is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Japan. Voor Japan worden hiermee de prefecturen gedefinieerd.

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 47 prefecturen  -  prefecture (en) / département (fr) / to, dô, hu, ken (ja) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat JP voor Japan, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer (met voorloopnullen).

Codes

Zie ook 
 Prefecturen van Japan
 .jp

2:JP